Cet article présente le bilan saison par saison de l'Union des sports athlétiques perpignanais depuis sa création en 1940 jusqu'à sa disparition en 1947.

Il contient également des informations sur les cinq saisons où le club a évolué sous le statut amateur.

Les saisons sous le statut professionnel font l'objet quant à elles d'articles spécifiques.

Bilan saison par saison 

|}

Bilan des participations 
Le tableau ci-dessous récapitule tous les matches officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales (excepté les cinq saisons de guerre de 1940-1941 à 1944-1945) :

° dont les 5 saisons de guerre (1940-1941 à 1944-1945)

Saisons de guerre (1940-1945) 
Ces six saisons, dites de guerre, ne sont pas considérées comme des saisons "normales" par la FFF.
Elles ne sont pas officielles et non-comptalisables dans le palmarès des clubs à l'exception des victoires en coupe de France.

Saison 1940-1941

Saison 1941-1942

Saison 1942-1943

Saison 1943-1944

Saison 1944-1945 

Union des sports athlétiques perpignanais
Perpignan